Михаи́л Андре́евич Макого́нов (1900 — 1942) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1929—1935).

Биография 
Родился в Воздвиженской слободе (в то время находилась на территории Терской области, позже — на территории Грозненской области, Чечено-Ингушской АССР, ныне не существует). В 1905 г. вместе с семьей переехал в пригород Баку.

По профессии — инженер-строитель. Преподавал начертательную геометрию в Бакинском политехническом институте (в частности, на инженерно-строительном факультете).

После начала Великой Отечественной войны мобилизован Ленинским РВК Баку (дата мобилизации — 10 декабря 1941 г.). Окончил Военно-инженерную академию им. В. В. Куйбышева. Служил в должности полкового инженера в 195-й стрелковой дивизии (II ф.). В августе 1942 г. получил звание старшего лейтенанта. В советских источниках обычно указывалось, что он погиб в 1943 г., но согласно документам, хранящимся в ЦАМО, он пропал без вести осенью 1942 г. (официально выбыл из строя в ноябре).

Шахматная деятельность 
По мнению В. Н. Панова, М. А. Макогонов был шахматистом «классического позиционного стиля игры». По словам В. А. Асрияна (биографа В. А. Макогонова), братья «играли в совершенно разной манере. Если Владимир был шахматистом ярко выраженного позиционного стиля, то Михаил — комбинационного. Атаки старшего брата, как правило, разбивались о хладнокровную защиту младшего».

Чемпион Баку 1923, 1928 и 1930 гг. (в 1928 г. выиграл все 15 партий и опередил на 5 очков серебряного призера С. Т. Абрамяна). Серебряный призер чемпионата Баку 1934 и 1935 гг. Победитель чемпионата ЦК нефтепромыслов Кавказа 1935 г. Чемпион Азербайджанской ССР 1936 г. Участник 6-го чемпионата СССР (Одесса, 1929 г.; вышел в полуфинальный турнир, по итогам соревнования получил звание мастера) и полуфинала 11-го чемпионата СССР (Киев, 1938 г.).

Семья 
Младший брат: В. А. Макогонов (1904—1993), шахматист, почетный гроссмейстер.

Жена: В. А. Арутчева (1906—1991), литературовед, сотрудница музея В. В. Маяковского, специалист по рукописям Маяковского, помощница К. И. Чуковского. Участвовала в работе над полным собранием сочинений Маяковского в 13 томах (1955—1961 гг.; подготовка текста и примечания к тт. 4, 9 и 13) и описанием документальных материалов Маяковского 1964—1965 гг.

Дочь: Маргарита.

Основные спортивные результаты

Примечания

Литература 
 
 
 Асриян В. Брат маэстро // «64 — Шахматное обозрение». — 1990. — № 2. — С. 26—27.

Ссылки 

Шахматисты СССР